Бро́йер, Брейер () — фамилия. Известные носители:
 Бройер, Бернхард (1808—1877) — немецкий виолончелист и композитор.
 Бройер, Бруно (1893—1947) — немецкий военачальник, генерал-майор парашютных войск воздушно-десантных сил Третьего Рейха.
 Бройер, Зигфрид (1906—1954) — австрийский актёр театра и кино
 Брейер, Йозеф (1842—1925) — австрийский врач, друг и наставник Зигмунда Фрейда.
 Бройер, Лео (1893—1975) — немецкий художник и скульптор, работавший в стиле Новая вещественность.
 Бройер, Курт (1889—1969) — немецкий дипломат, посланник Третьего рейха в Норвегии.
 Бройер, Марсель (1902—1981) — немецкий и американский архитектор и дизайнер.
 Бройер, Ренате (род. 1939) — немецкая гребчиха-байдарочница.

См. также 
 Брейер (, , )